Budapest Honvéd FC, mađarski nogometni klub iz Budimpešte
Budapesti Honvéd SE, mađarski vaterpolski klub iz Budimpešte